Pristoceuthophilus är ett släkte av insekter. Pristoceuthophilus ingår i familjen grottvårtbitare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Grottvårtbitare
Pristoceuthophilus